— это аниме-сериал, который является продолжением аниме «Стальная тревога».

Создание сериала 
В отличие от аниме-сериала «Стальная тревога», которую создала студия Gonzo, производством «Стальной тревоги! Второй рейд» занималась студия Kyoto Animation.

Сюжет основан на романах (новеллах) «Ending Day by Day», действие которых происходит через 3 месяца после событий на подводной лодке «Туаха Де Дананн» в конце оригинального аниме «Стальная тревога».

Список серий

Саундтрек 
Фоновую музыку для аниме-сериала написал японский композитор Тосихико Сахаси.
 Открывающая песня
 «Южный ветер» ( минами кадзэ) — певица Микуни Симокава ()
Закрывающая песня
 «Хочу встретиться с тобой ещё раз» ( мо: итидо кими ни аитай) — певица Микуни Симокава ()

Критика 
Аниме-сериал «Стальная тревога! Второй рейд» в целом получил благоприятные отзывы.

Мартин Тэрон из Anime News Network похвалил то, что в повествовании больше внимания уделено развитию характеров Сосукэ и Канамэ и драматическим элементам, чем комедийным и экшн-сценам. Описывая наиболее яркую сцену аниме, Мартин сказал следующее:

Сайт «THEM Anime Reviews» тоже положительно оценил этот сиквел, отметив недостаток военного профессионализма в общении между «хорошими парнями», что может быть объяснено тем, что они не военнослужащие, а наёмники. То же можно сказать и о военном конфликте, на фоне которого разворачивается действие на протяжении всех серий. По мнению автора рецензии, это только доказывает, что военный аспект повествования — всего лишь фон для любовной истории и не должен приниматься слишком всерьёз.

Примечания

Ссылки 
 Список серий на anidb.net
 Список серий на Anime News Network
 Названия и описания серий на официальном сайте 

Стальная тревога